Free ("libero" o "gratis" in lingua inglese) può riferirsi a:

Aziende 
 Free – Internet Service Provider francese
 Free – operatore di telefonia mobile francese

Cinema 
 Free – film del 2001 diretto da Andrew Avery

Musica 
 Free jazz – genere musicale
 Free – gruppo musicale rock britannico
 Free – rapper statunitense

Album
 Free – album dei Free del 1969
 Free – album dei Concrete Blonde del 1989
 Free – album di Rick Astley del 1991
 Free – album dei Negativland del 1993
 Free – remix degli U.s.u.r.a. del 1997
 Free – album di Dana Internationaldel 1999
 Free – album dei Bonfire del 2003
 Free – album degli OSI del 2006
 Free – album di Marcus Miller del 2007
 Free – album di Kate Ryan del 2008
 Free – album di Jann Arden del 2009
 Free – album di Gavin DeGraw del 2009
 Free – album di Iggy Pop del 2019

Singoli
 Free – singolo dei Chicago del 1971, dall'album Chicago III
 Free – singolo degli Heavy Load del 1983, dall'album Stronger Than Evil
 Free/Calling On You – singolo degli Stryper del 1986, dall'album To Hell with the Devil
 Free – singolo di Ultra Naté del 1997
 Free – singolo dei Train del 1998
 Free – singolo di Mýa del 2001
 Free – singolo di Sarah Brightman del 2003, da Harem
 Free – singolo di Estelle featuring Megaman del 2004, dall'album The 18th Day
 Free – singolo di Erika Sawajiri del 2007
 Free – singolo di Natalia Kills del 2011
 Free – singolo dei Rudimental del 2013
 Free – singolo dei Broods del 2016

Persone 
 Duncan Free (1973) – canottiere australiano
 Gavin Free (1988) – youtuber, attore, regista e supervisore agli effetti speciali britannico
 Mark Free, oggi conosciuto come Marcie Free (1954) – cantante statunitense
 World B. Free (1953) – ex cestista e dirigente sportivo statunitense

Televisione 
 Liberi (Free) – episodio della quarta stagione di Desperate Housewives
 Free! – anime giapponese del 2013

Altro 
 Free – scooter prodotto dalla Piaggio dagli anni novanta fino agli anni duemila